Municipio de Fork puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fork (condado de Warren, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Fork (condado de Wayne, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Fork (condado de Mecosta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mecosta.
 Municipio de Fork (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.